La dualité fait référence au nombre 2. Ce mot prend un sens spécifique dans différents domaines.

Sciences et techniques 
 En mathématiques, la  est une notion qui a de nombreuses significations.
En informatique: la dualité est definie par le système binaire 0/1.
 En physique :
 en physique quantique, la dualité onde-particule exprime le fait que la lumière et la matière présentent simultanément des propriétés d'ondes et de particules ;
 en électrocinétique, dipôle dual ou circuit dual.

Sciences humaines et sociales 
 En philosophie, la dualité de Descartes et Dualisme (philosophie de l'esprit).
 En linguistique, ce terme renvoie au caractère ambivalent du signe linguistique.
 En économie et en stratégie, la dualité désigne le potentiel dual, à la fois civile et militaire d'une activité, d'un bien ou d'une technologie.

Culture et société 
 Dans l'Égypte antique, le concept de dualité est primordial.
 En religion et spiritualité, la dualité se rapporte à diverses distinctions relativement valides, mais ultimement indifférenciées. Voir non-dualité et dualisme.
 Dualité est un album rap/reggae de Blacko.